Der Nürnberger Versicherungscup 2018 war ein Tennisturnier der Damen in Nürnberg. Das Sandplatzturnier der Kategorie International war Teil der WTA Tour 2018 und fand vom 20. bis 26. Mai 2018 statt.

Titelverteidigerinnen waren Kiki Bertens im Einzel und die Paarung Nicole Melichar/Anna Smith im Doppel.

Qualifikation 
Die Qualifikation für den Nürnberger Versicherungscup 2018 fand vom 19. bis 20. Mai 2018 statt.

Folgende Spielerinnen hatten sich für das Hauptfeld qualifiziert:

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2018
Tennisturnier in Nürnberg